Mecklenburg-Strelitz kan syfta på:
 Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz – ett hertigdöme (1701-1815) och storhertigdöme (1815-1918) i Tyskland
 Fristaten Mecklenburg-Strelitz – en stat (1918-1933) i Weimarrepubliken
 Landkreis Mecklenburg-Strelitz – en tidigare krets (1994–2011) i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Mecklenburg-Strelitz (ätt) – en adelsätt i norra Tyskland;

Mecklenburg